

Hydronyme 
 le Couesnon est un petit fleuve côtier dans les trois départements de l'Ille-et-Vilaine, Manche, Mayenne, dans les trois régions Pays de la Loire, Bretagne, Normandie.

Toponymes 
 Mézières-sur-Couesnon est une commune française située dans le département d'Ille-et-Vilaine en région Bretagne.
 Saint-Marc-sur-Couesnon est une commune française située dans le département d'Ille-et-Vilaine en région Bretagne
 Saint-Jean-sur-Couesnon est une commune française située dans le département d'Ille-et-Vilaine en région Bretagne. 
 Roz-sur-Couesnon est une commune française située dans le département d'Ille-et-Vilaine en région Bretagne.
 Vieux-Vy-sur-Couesnon est une commune française située dans le département d'Ille-et-Vilaine, en région Bretagne.

Patronymes 
 Amédée Couesnon (1850-1931), fabricant d'instruments de musique et homme politique

Autres 
 PGM Couesnon, anciennement les Établissements Couesnon, fabricant français d'instruments de musique.